FiFi Awards — ежегодная премия, вручаемая организацией The Fragrance Foundation за достижения в области парфюмерии, считающаяся своеобразным парфюмерным аналогом Оскара. Церемония вручения премии проходит ежегодно в Нью-Йорке с 1973 года при участии членов международного сообщества парфюмеров, дизайнеров и знаменитостей. Европейский аналог премии появился в 1993 году.

Номинации

Аромат года

Женский аромат года — Люкс 
(Women’s Fragrance of the Year — Luxe)

Женский аромат года — Нишевый 
(Women’s Fragrance of the Year — Nouveau Niche)

Женский аромат года — Популярный 
(Women’s Fragrance of the Year — Popular Appeal)

Женский аромат года — Частный лейбл/Прямые продажи 
(Women’s Fragrance of the Year — Private Label/Direct Sell)

Мужской аромат года — Люкс 
(Men’s Fragrance of the Year — Luxe)

Мужской аромат года — Нишевый 
(Men’s Fragrance of the Year — Nouveau Niche)

Мужской аромат года — Популярный 
(Men’s Fragrance of the Year — Popular Appeal)

Мужской аромат года — Частный лейбл/Прямые продажи 
(Men’s Fragrance of the Year — Private Label/Direct Sell)

Зал славы 
(Fragrance Hall of Fame)

Средства для мытья и ухода за телом года 
(Bath & Body Line of the Year)

Ароматические продукты для дома Года 
(Interior Scent Collection of the Year}

Дизайн флакона

Женские ароматы — Престиж

Женские ароматы — Популярный

Мужской аромат — Престиж

Мужской аромат года — Популярный

Реклама

Освещение парфюмерии в прессе — Women’s Scent Feature 
(Editorial Excellence in Fragrance Coverage — Women’s Scent Feature)

Освещение парфюмерии в прессе — Women’s Scent Bite 
(Editorial Excellence in Fragrance Coverage — Women’s Scent Bite)

Освещение парфюмерии в прессе — Men’s Scent Feature

Лучшая рекламная кампания — печатная продукция

Другие номинации

Продавец года

Технологический прорыв года

Бывшие номинации

Аромат года

Европейский женский аромат года

Женский аромат года — Специализированный

Женский аромат года — Массовый продукт

Европейский мужской аромат Года

Мужской аромат Года — Вне продаж

Реклама

Лучшая рекламная кампания женского аромата

Лучшая печатная рекламная кампания женского аромата

Лучшая телевизионная рекламная кампания женского аромата

Лучшая рекламная кампания мужского аромата

Лучшая печатная рекламная кампания мужского аромата

Лучшая телевизионная рекламная кампания мужского аромата

Другие рекламные номинации

Другие премии

Зал Славы (персоналии)

Другие награды (персоналии)

Инновация Года

Разовые награды

Примечания

Ссылки 
 Сайт организации The Fragrance Foundation
 Победители FiFi Awards
 Официальный блог FiFi Awards
 
 
 

Парфюмерия
Появились в 1973 году в США
Премии
Награды, появившиеся в 1973 году